Il cavaliere blu (The Blue Knight) – romanzo del 1972 di Joseph Wambaugh
Los Angeles quinto distretto di polizia o Il cavaliere blu (The Blue Knight) – miniserie televisiva statunitense trasmessa nel 1973
Poliziotto di quartiere (The Blue Knight) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1975 al 1976